Тягуще — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости.

Расположена в центре района, на правом берегу реки Шелонь, в 6 км к юго-востоку от районного центра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 209 жителей.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района